Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1986 года прошёл с 8 по 9 февраля на катке Де Уитхоф в Гааге (Нидерланды).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Гааге
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1986 года
Чемпионаты мира в Нидерландах